Буты́рки — деревня Соловьевского сельсовета Становлянского района Липецкой области.

Расположена в 1,5 км к северо-западу от села Соловьево.

Возникли в конце XVI или в начале XVII века. Несколько раз меняли название. В документах 1620 года упоминаются деревня Есенов Лесо́к («Овдотьино тож»). В 1778 году — «деревня Авдотьина, Бутырки тож», 24 двора.

Название — от слова бутырки — селитьба, отделенная от общего поселения, дом на отшибе.

В центре Бутырок есть пруд.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Становлянского района